Тімеа Бачинскі і Татьяна Гарбін були чинними чемпіонками, але цього разу не брали участі.

Дар'я Кустова і Родіонова Аріна Іванівна здобули титул, перемігши у фіналі пару Ольга Савчук і Леся Цуренко з рахунком 2–6, 6–1, [10–7].

Сіяні пари 

  Андреа Главачкова /  Луціє Градецька (2-ге коло)
  Івонн Мейсбургер /  Катрін Верле (півфінал)

  Ольга Савчук /  Леся Цуренко (фінал)
  Дар'я Кустова /  Родіонова Аріна Іванівна (чемпіонки)

Основна сітка

Посилання 
 

Strabag Prague Open